Кастро-Кальделас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кальделас. Занимает площадь 87,6 км². Население 1572 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Оренсе